Miejscowości w USA:
 Brookland – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
Gminy w USA:
 Brookland (ang. Brookland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
W Wielkiej Brytanii:
 Brookland – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)